Кихчик (устар. Хуукыч, Хчукыч) — река на полуострове Камчатка в России. Протекает по территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.

Длина реки — 103 км. Площадь водосборного бассейна — 1950 км². Река образована слиянием двух рек — Правый Кихчик и Левый Кихчик. Впадает в Охотское море севернее устья реки Утки. Кихчик имеет глубину 1,5 — 2 метра.

Название вероятно произошло от ительменского хчукыг — «река».

В водах реки нерестится кижуч.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 1 км: река без названия
 4 км: река без названия
 24 км: Правый Кихчик
 40 км: Пуконка
 52 км: река без названия
 56 км: Кузукус
 59 км: ручей Порожистый

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 19080000212120000027270

Примечания 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Усть-Большерецкого района